Iguigui (rei), um rei do Império Acádio
Iguigui (deuses), os deuses menores na mitologia mesopotâmia